ПрАТ «Гадячга́з» — приватна компанія зі штаб-квартирою в місті Гадяч Полтавської області, яка займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу в Гадячі та Гадяцькому районі.

Історія 
У 1964 році згідно з наказом Міністерства житлово-комунального господарства було створено виробничо-експлуатаційну контору скрапленого газу в м. Гадяч. У 1974 році контору відокремлено від комунальних підприємств і створено підприємство під назвою «Міжрайгаз». Згодом назва контори змінилась на «Міжрайонне управління газового господарства». Згідно з наказом Міністерства житлово-комунального господарства від 10.08.1988 року №158 МПУГХ реорганізовано в Управління експлуатації газового господарства. У 1994 році згідно з наказом «Держкомнафтогазу» від 13.01.1994 року №5 УЕГГ реорганізовано в державне підприємство «Гадячгаз». Того ж року на виконання наказу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» наказом Державного комітету України по нафті і газу «Держкомнафтогаз» від 14.07.1994 року №263 ДП «Гадячгаз» було перетворене у відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз». У 2011 році на виконання Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням загальних зборів акціонерів та відповідно до наказу від 01.06.2011 року №83 підприємство перейменовано на публічне акціонерне товариство «Гадячгаз». У 2018 році на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Гадячгаз» від 27.04.2018 року, змінено найменування (назва та тип) ПАТ «Гадячгаз» на приватне акціонерне товариство «Гадячгаз».

Структура 
 Головне управління ПрАТ «Гадячгаз»;
 Філія в селі Петрівка-Роменська.

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль компанії на офіційному сайті «Газ України» 
 Профіль компанії на clarity-project.info 

Гадяч
Підприємства Полтавської області
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1964